CAN se može odnositi na:

 CAN (gen), ljudski gen
 Calcium ammonium nitrate, veštačko đubrivo
 Cerni amonijum nitrat, neorgansko jedinjenje